

Amerikai Egyesült Államok
Williamstown (Indiana)
Williamstown (Kansas)
Williamstown (Kentucky)
Williamstown (Massachusetts)
Williamstown (New Jersey)
Williamstown (New York)
Williamstown (Nyugat-Virginia)
Williamstown (Pennsylvania)
Williamstown (Vermont)
Williamstown (Wisconsin)

Ausztrália
Williamstown (Dél-Ausztrália)
Williamstown (Victoria)

Írország
Williamstown (Galway megye)
Williamstown (Roscommon megye)

Kanada
Williamstown (Ontario)